The Courtship of Stewie’s Father («Ухаживание за отцом Стьюи») — шестнадцатая серия четвёртого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 20 ноября 2005 года на канале FOX.

Сюжет 
Питер не получает звание «Работника месяца» на своей пивоваренной фабрике, и поэтому пытается обольстить свою начальницу — Анжелу, которой он отнюдь несимпатичен. В этом ему не помогает даже петушиный бой, устроенный у неё дома.

Тем временем, Крис, играя на улице в бейсбол, случайно разбивает окно у Герберта. Пытаясь загладить свою вину, мальчик соглашается отработать долг, помогая Герберту по хозяйству, к немалому удовольствию последнего.

Тем временем Лоис обнаруживает несколько рисунков Стьюи, изображающих её им убийство, но не обращает на это никакого внимания, а лишь предлагает Питеру уделять малышу больше внимания. Питер неохотно соглашается, но вскоре находит со Стьюи общий язык, после того, как тот напал на Лоис. Их главная шутка — запереть Лоис в багажнике их машины и столкнуть в озеро. Но Лоис вскоре возвращается, потрёпанная, но живая и в бешенстве, и высказывает претензии мужу и требует от Стьюи убраться в свою комнату. Малыш чувствует себя преданным.

Пытаясь помириться со Стьюи, Питер берет его в Диснейуорлд, штат Флорида; и малыш сразу его за всё прощает. Однако, прибыв на место, Питер случайно теряет сына, который попадает в плен к работникам парка, заставляющим его петь песенки на аттракционах.

Питер находит Стьюи и забирает его домой, убегая от охраны парка.

Создание 
Автор сценария: Киркер Батлер.

Режиссёр: Кёрт Дамэс.

Приглашённые знаменитости: отсутствуют.

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название сериала «Ухаживать за отцом Эдди» () (1969 — 1972).
 Сцена с летающей машиной — пародия на фильм «Назад в будущее 2» () (1989).
 Место Опая на работе занимает Саундвейв из «Трансформеров» () (1984 — 1987).
 Песня Герберта — пародия на песню «Somewhere That’s Green» из фильма «Лавка ужасов» () (1986).
 Погоня охраны за Питером и Стьюи, как и стычка с Майклом Айснером — пародия на кульминацию фильма «Индиана Джонс и храм судьбы» () (1984).
 В эпизоде можно заметить Хэлли Берри, скачущую по Диснейуорлду и сбивающую несколько пешеходов — это ссылка на реальное ДТП с участием актрисы.
 Питер и Стьюи смотрят фильм Майкла Джексона «Капитан Ио» () (1986), в котором он спрыгивает с экрана и похищает ребёнка.

Мелочи 
 Премьеру эпизода посмотрело больше девяти миллионов зрителей.
 17 августа 2006 года Телевизионный Совет Родителей (регулярный критик «Гриффинов») наградил этот эпизод званием «Худшее шоу недели», назвав его сюжет «абсолютно вульгарным» («sheer vulgar storyline»); а журналист Райан Бадж из «TV Squad», наоборот, заявил, что «эпизоды „Гриффинов“ становятся всё лучше и лучше» («these episodes keep getting better and better») .
 Это первый эпизод в истории мультсериала, в котором основное внимание сконцентрировано на Герберте.
 Первоначально в сцене, где Куагмир рассказывает, как он соблазнил бездомных близнецов, он использовал много недвусмысленных жестов. Руководство FOX заставило обрезать эту сцену, и показать, что Питер закрывает руками уши Стьюи во время этой речи.
 Сцена с Богом и его проституткой была немного подкорректирована, так как руководство канала не хотело, чтобы Бог занимался незащищённым сексом.
 Создатель сериала, Сет Макфарлейн, лично создал продолжительный смех Питера и Стьюи (после их нападенния на Лоис), не используя звуков их смеха из предыдущих эпизодов.
 Стьюи заставляют работать на «It’s a Tiny World» — пародия на аттракцион .

См. также 
 Критика «Гриффинов» (англ.)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20160304114048/http://www.kinofilms.org/serial/1693_Family_Guy/seasons/4/16/
 «The Courtship of Stewie’s Father»  на Internet Movie Database

Примечания 

Courtship of Stewie's Father, The